UTI es una sigla que puede hacer referencia a:

En informática
 Uniform Type Identifier, una cadena de caracteres usada en los sistemas Apple para identificar objetos.

En lingüística
 Lenguas uti, una familia de lenguas nativas de los Estados Unidos habladas en la zona norte y central de California.

En medicina
 Unidad de terapia intensiva, instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona medicina intensiva;
 Siglas en inglés de Urinary tract infection, o infección urinaria.

En la política
 Unión de Tribunales Islámicos, grupo de tribunales de aplicación de la Sharia que se han congregado como oposición al Gobierno Federal de Transición de Somalia.

En transporte 
 Caja móvil o «unidad de transporte intermodal», recipiente de grandes dimensiones para la carga y transporte de mercancía.

Lugares
 Universidad Tecnológica Indoamérica, una universidad ubicada en la Ciudad de Ambato y de Quito, en Ecuador.